Het judotoernooi in de klasse tot 63 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op dinsdag 17 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Séverine Vandenhende uit Frankrijk, die in Athene ontbrak. Verrassnend was de voortijdige uitschakeling van de Belgische veterane Gella Vandecaveye (31). Zij verloor in de kwartfinale van de Sloveense Urška Žolnir. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de licht-middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 63